

Carriera

Club 
Il 20 agosto 2015 viene acquistato dalla squadra albanese del . Il 1º luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo per 100.000 euro dal .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 3 settembre 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Kukesi: 2018-2019
Teuta: 2019-2020

Teuta: 2020

Collegamenti esterni